Mortiers, commune française de l'Aisne ;
 Mortiers, commune française de la Charente-Maritime.

Autres toponymes 
 Pic de Mortiers, un sommet du massif du Carlit dans les Pyrénées en France.